Дебрюнольд — фамилия. Известные носители:

 Дебрюнольд, Антон Карлович (ок. 1795 — ?) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер (полковник; № 7186; 17 декабря 1844; за выслугу лет).
 Дебрюнольд, Карл Карлович (? — 1869) — российский генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (подполковник; № 5210; 1 декабря 1835; за выслугу лет).